Pelican kan syfta på följande platser:

Australien 

 Pelican (del av en befolkad plats), New South Wales, Lake Macquarie Shire, 

Robotskapade Australienförgreningar